San Paolo puede referirse a:

 San Ferdinando (Italia), municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia
 San Ferdinando (Nápoles), barrio del centro histórico de Nápoles, Italia
 San Ferdinando di Puglia, localidad italiana de la provincia de Barletta-Andria-Trani, región de Puglia, Italia